Lei è – album di Paolo Meneguzzi
Lei è – singolo di Paolo Meneguzzi